Kalinówek – nieoficjalny przysiółek wsi Gronowo w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Braniewo.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa elbląskiego.

Inne miejscowości o nazwie Kalinówek: Kalinówek

Przypisy 

Gronowo (powiat braniewski)